

Patronymes 
 Artem Vedel (1770-1808), compositeur, violoniste et chanteur ukrainien.
 Dominique Honoré Antoine Vedel (1771-1848), général d’Empire français.
 Georges Vedel (1910-2002), professeur de droit public français.
 Jean-Pierre Vedel (1955-), réalisateur de films français.
 Gaston Vedel (1899-1993), Pionnier de l'aéropostale - Compagnon de la libération

Divers 
 Commission Vedel, un comité présidé par le juriste Georges Vedel, à l'origine du rapport Vedel de 1993 portant sur la constitution de la république française.